Лютки () — род стрекоз семейства Лютки (Lestidae) из подотряда равнокрылых.

Описание 
Стрекозы небольших размеров, имеют тонкое удлинённое тело. Металлически блестящие. В покое держат крылья открытыми. Маска у личинок ложковидная. Личинки и взрослые стрекозы хищники.
Род был впервые выделен в 1815 году английским зоологом Уильямом Элфордом Личем.

Название рода Lestes происходит от греческого слова ληστησ, которое означает хищник.

Список видов 

 Lestes alacer Hagen, 1861
 Lestes alfonsoi González & Novelo, 2001
 Lestes amicus Martin, 1910
 Lestes angularis Fraser, 1929
 Lestes apollinaris Navás, 1934
 Lestes auripennis Fraser, 1955
 Lestes auritus Hagen in Selys, 1862
 Lestes australis Walker, 1952
 Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
 Lestes basidens Belle, 1997
 Lestes belladonna Macleay, 1827
 Lestes bipupillatus Calvert, 1909
 Lestes concinnus Hagen in Selys, 1862
 Lestes congener Hagen, 1861
 Lestes curvatus Belle, 1997
 Lestes debellardi De Marmels, 1992
 Lestes dichrostigma Calvert, 1909
 Lestes disjunctus Selys, 1862
 Lestes dissimulans Fraser, 1955
 Lestes dorothea Fraser, 1924
 Lestes dryas Kirby, 1890
 Lestes elatus Hagen in Selys, 1862
 Lestes eurinus Say, 1839
 Lestes falcifer Sjöstedt, 1918
 Lestes fernandoi Costa, De Souza & Muzón, 2006
 Lestes forcipatus Rambur, 1842
 Lestes forficula Rambur, 1842
 Lestes garoensis Lahiri, 1987
 Lestes helix Ris, 1918
 Lestes henshawi Calvert, 1907
 Lestes ictericus Gerstäcker, 1869
 Lestes inaequalis Walsh, 1862
 Lestes japonicus Selys, 1883
 Lestes jerrelli Tennessen, 1997
 Lestes jurzitzai Muzon, 1994
 Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)
 Lestes malabaricus Fraser, 1929
 Lestes malaisei Schmidt, 1964
 Lestes minutus Selys, 1862
 Lestes nigriceps Fraser, 1924
 Lestes nodalis Selys, 1891
 Lestes numidicus Samraoui, Weekers & Dumont, 2003
 Lestes ochraceus Selys, 1862
 Lestes orientalis Baijal, 1956
 Lestes pallidus Rambur, 1842
 Lestes patricia Fraser, 1924
 Lestes paulistus Calvert, 1909
 Lestes pictus Hagen in Selys, 1862
 Lestes pinheyi Fraser, 1955
 Lestes plagiatus (Burmeister, 1839)
 Lestes praecellens Lieftinck, 1937
 Lestes praemorsus Hagen in Selys, 1862
 Lestes praevius Lieftinck, 1940
 Lestes pruinescens Martin, 1910
 Lestes quadristriatus Calvert, 1909
 Lestes quercifolius Selys, 1878
 Lestes rectangularis Say, 1839
 Lestes regulatus Martin, 1910
 Lestes scalaris Gundlach, 1888
 Lestes secula May, 1993
 Lestes sigma Calvert, 1901
 Lestes silvaticus (Schmidt, 1951)
 Lestes simplex Hagen, 1861
 Lestes simulatrix McLachlan, 1895
 Lestes spatula Fraser, 1946
 Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
 Lestes spumarius Hagen in Selys, 1862
 Lestes sternalis Navás, 1930
 Lestes stultus Hagen, 1861
 Lestes temporalis Selys, 1883
 Lestes tenuatus Rambur, 1842
 Lestes thoracicus Laidlaw, 1920
 Lestes tikalus Kormoondy, 1959
 Lestes trichonus Belle, 1997
 Lestes tricolor Erichson, 1848
 Lestes tridens McLachlan, 1895
 Lestes umbrinus Selys, 1891
 Lestes uncifer Karsch, 1899
 Lestes undulatus Say, 1840
 Lestes unguiculatus Hagen, 1861
 Lestes urubamba Kennedy, 1942
 Lestes vidua Hagen, 1861
 Lestes vigilax Hagen in Selys, 1862
 Lestes virens (Charpentier, 1825)
 Lestes virgatus (Burmeister, 1839)
 Lestes viridulus Rambur, 1842

Примечания

Литература 
 
 

Лютки
Роды стрекоз